Elżbieta z Saksonii-Altenburg (1826–1896)
 Elżbieta z Saksonii-Altenburg (1865–1927)